Рубен Амаякович Каламкарян (род. 1947) — учёный-юрист-международник, лауреат премии имени Ф. Ф. Мартенса (2007).

Биография 
Родился 8 октября 1947 года в Харькове.

В 1971 году — окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, затем продолжил обучение там же в аспирантуре (1971—1974).

В 1975 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Международно-правовые формы сотрудничества СССР с молодыми суверенными государствами Азии, Африки и Латинской Америки в политической области» (научный руководитель — профессор Г. В. Шармазанашвили).

В 1991 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Принцип добросовестности в современном международном праве».

Ведущий научный сотрудник сектора международно-правовых исследований Института государства и права РАН. Профессор кафедры международного права Российского университета дружбы народов (РУДН). Член Советской ассоциации международного права (САМП) с 1974 года.

Автор более 300 работ.

Публикации

Награды 
 Серебряная медаль ВДНХ (1998)
 Премия имени Ф. Ф. Мартенса (2007) — за монографию «Философия международного права»

Критика 
По сведениям Диссернета, при его участии защищены 4 диссертации, в которых выявлены некорректные заимствования (3 научный руководитель, 1 оппонент).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Российского университета дружбы народов
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Преподаватели Московского университета МВД России
Сотрудники ИГП РАН
Лауреаты премии имени Ф. Ф. Мартенса
Авторы учебников права